Zone 3, zone administrative en Éthiopie 
 Zone 3, groupe de médias québécois